Chrysostomos Michaīlidīs – allenatore di calcio ed ex calciatore greco
 Giannīs Michaīlidīs – calciatore greco
 Zīnōn Michaīlidīs – tiratore a segno greco